{{Autre4|l'édition 2017 du pay-per-view Great Balls of Fire|toutes les autres éditions|WWE Great Balls of Fire}}

L'édition 2017 de Great Balls of Fire est une manifestation de catch (lutte professionnelle) produite par World Wrestling Entertainment (WWE), une fédération de catch américaine, qui est télédiffusée, visible en paiement à la séance, sur le WWE Network ainsi que sur la chaîne de télévision française AB1. L'événement s'est déroulé le  au American Airlines Center à Dallas, dans l'état du Texas. Il s'agit de la première édition de Great Balls of Fire. Le show est exclusif à la division de Raw. Brock Lesnar et Samoa Joe sont les vedettes de l'affiche officielle.

 Contexte 

Les spectacles de la World Wrestling Entertainment (WWE) sont constitués de matchs aux résultats prédéterminés par les scénaristes de la WWE. Ces rencontres sont justifiées par des storylines – une rivalité avec un catcheur, la plupart du temps – ou par des qualifications survenues dans les shows de la WWE telles que RAW, SmackDown, Main Event, NXT, 205 Live. Tous les catcheurs possèdent un gimmick, c'est-à-dire qu'ils incarnent un personnage gentil (face) ou méchant (heel), qui évolue au fil des rencontres. Un événement comme Great Balls of Fire'' est donc un événement tournant pour les différentes storylines en cours.

Matchs

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Great Balls of Fire
 Liste des pay-per-views de la WWE

Liens externes 
  Site officiel de la WWE

WWE Great Balls of Fire
Catch à Dallas
Catch aux États-Unis en 2017